The Boy (2015), filme de terror com Elijah Wood
 The Boy (2016), filme de terror com Rupert Evans
 The Boys (canção de Girls' Generation)
 The Boys (canção de Nicki Minaj e Cassie)
 The Boys (revista em quadrinhos)
 The Boys (série de televisão)
 The Boys (álbum)
Ou ainda:
 The Boyz

Desambiguações de cinema